Гусеничная техника — вид самодвижущегося транспорта, использующий гусеничный движитель и гусеничную ленту, вездеходы.
 Гусеничный кран
 Гусеничная машина
 Гусеничный трактор
 Гусеничный транспортёр
 Гусеничный тягач
 ГМ (серия), серия шасси гусеничной техники